Schärding (district)
Schärding (stad)